Jan Świątek (1874) – działacz niepodległościowy, 27 czerwca 1938 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Świątek ps. „Stanisław” (ur. 1891) – działacz niepodległościowy, 25 stycznia 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Świątek (1895–1915) – kapral VI baonu Legionów Polskich, 23 grudnia 1933 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy